Artur Stanisław Potocki (1787–1832) – oficer napoleoński
 Artur Władysław Potocki (1850–1890) – konserwatywny polityk galicyjski 
 Artur Potocki (1893–1974) – polityk galicyjski, ostatni dziedzic Buczacza